Fernando Peralta Carrasco (1961), futbolista andalús
 Fernando Peralta, (1979), Gran Mestre d'escacs argentí.